Cahuzac (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Cahuzac (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cahuzac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Jérôme Cahuzac – francuski polityk